

Persone
 Charles Crichton (1910-1999) – regista inglese
 Elizabeth Crichton, baronessa Wharncliffe (1779-1856) – pittrice irlandese
 Henry Crichton, VI conte di Erne  (1937-2015) – nobile irlandese
 James Crichton, conosciuto anche col nome di Admirable Crichton (1560-1582) – scienziato, poeta e matematico scozzese
 John Colum Crichton-Stuart, 7º marchese di Bute, noto come Johnny Dumfries (1958) – ex pilota automobilistico britannico di Formula 1
 John Crichton-Stuart, II marchese di Bute (1793-1848) – nobile scozzese
 John Crichton-Stuart, III marchese di Bute (1847-1900) – nobile scozzese
 John Crichton-Stuart, IV marchese di Bute (1881-1947) – nobile scozzese
 John Crichton-Stuart, V marchese di Bute (1907-1956) – nobile britannico
 Leanne Crichton (1987) – calciatrice scozzese, di ruolo centrocampista
 Mary Kathleen Crichton, nota come Kathleen Hamilton, duchessa di Abercorn (1905-1990) – nobildonna britannica
 Michael Crichton(1942-2008) – scrittore, sceneggiatore, produttore cinematografico e regista statunitense
 Scott Crichton (1954) – ex rugbista a 15 neozelandese
 Scott Crichton (1991) – giocatore di football americano statunitense

Altro
 The Admirable Crichton – film muto del 1918 diretto da G. B. Samuelson, tratto dal lavoro teatrale di J. M. Barrie